Кры́мская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 

 Крымская улица — улица в Алма-Ате

Россия 
 Крымская улица — улица в Алуште.
 Крымская улица — улица в Анапе.
 Крымская улица — улица в городе Артёме Приморского края.
 Крымская улица — улица в Астрахани.
 Крымская улица — улица в Батайске.
 Крымская улица — улица в Березниках.
 Крымская улица — улица во Владивостоке.
 Крымская улица — улица во Владикавказе.
 Крымская улица — улица в Волгограде.
 Крымская улица — улица в Волжском.
 Крымская улица — улица в Воронеже.
 Крымская улица — улица в Геленджике.
 Крымская улица — улица в Грозном.
 Крымская улица — улица в Джанкое.
 Крымская улица — улица в Димитровграде.
 Крымская улица — улица в Евпатории.
 Крымская улица — улица в посёлке Заветном Краснодарского края.
 Крымская улица — улица в Ижевске.
 Крымская улица — улица в Иркутске.
 Поперечно-Крымская улица — улица в Казани.
 Крымская улица — улица в Калининграде.
 Крымская улица — улица в Камышине.
 Крымская улица — улица в Керчи.
 Крымская улица — улица в Киселёвске.
 Крымская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Крымская улица — улица в Копейске.
 Крымская улица — улица в Краснодаре.
 Крымская улица — улица в Красноперекопске.
 Крымская улица — улица в Ленинске-Кузнецком.
 В Липецке:
 1-я Крымская улица,
 2-я Крымская улица.
 Крымская улица — улица в посёлке Молодёжном Республики Крым.
 Крымская улица — улица в посёлке Нижнегорском Республики Крым.
 Крымская улица — улица в посёлке Никите Республики Крым.
 Крымская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Крымская улица — улица в Нижнем Тагиле.
 Крымская улица — улица в Новороссийске.
 Крымская улица — улица в Новосибирске.
 Крымская улица — улица в Новочеркасске.
 Крымская улица — улица в Омске.
 Крымская улица — улица в Пензе 
 Крымская улица — улица в Перми.
 Крымская улица — улица в Прокопьевске.
 Крымская улица — улица в Саках Республики Крым.
 Крымская улица — улица в Саратове.
 Крымская улица — улица в Севастополе.
 Крымская улица — улица в Симферополе.
 Крымская улица — улица в Сочи.
 Крымская улица — улица в Стерлитамаке.
 Крымская улица — улица в Судаке.
 Крымская улица — улица в Сызрани.
 Крымская улица — улица в Томске.
 Крымская улица — улица в Уфе.
 Крымская улица — улица в Ухте.
 Крымская улица — улица в Феодосии.
 В Хабаровске:
 Крымская улица,
 2-я Крымская улица.
 Крымская улица — улица в Челябинске.
 Крымская улица — улица в Чехове.
 Крымская улица — улица в Чите.

Украина 
 Крымская улица — улица в Горловке Донецкой области.
 Крымская улица — улица в Каменском Днепропетровской области.
 Крымская улица — улица в Днепре.
 Крымская улица — улица в Донецке.
 Крымская улица — улица в Ивано-Франковске.
 Крымская улица — улица в Киеве.
 Крымская улица — улица в Кропивницком.
 Крымская улица — улица в Кривом Роге.
 Крымская улица — улица в Луганске.
 Крымская улица — улица во Львове.
 Крымская улица — улица в Мариуполе.
 Крымская улица — улица в Мерефе Харьковской области.
 Крымская улица — улица в Николаеве.
 Крымская улица — улица в Одессе.
 Крымская улица — улица в Стаханове Луганской области.
 Крымская улица — улица в Сумах.
 Крымская улица — улица в Ужгороде.
 Крымская улица — улица в Харькове.
 Крымская улица — улица в Херсоне.
 Крымская улица — улица в Чернигове.
 Крымская улица — улица в Черновцах.
 Крымская улица — улица в Ясиноватой Донецкой области.

См. также 

 Крымская набережная
 Крымский переулок
 Крымский проезд
 Крымский тупик
 Крымская площадь